Zafra (municipi d'Extremadura), municipi de la província de Badajoz a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Zafra  o la Safra , pedania del País Valencià 
 Zafra - Río Bodión, comarca d'Extremadura a la província de Badajoz 
 Zafra de Záncara, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa 
 Al-Zafra, regió interior de l'emirat d'Abu Dhabi, al sud-oest del territori 
 Castell de Zafra, 
 Francisco Javier Zafra Niño (Rota, 1968), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter 
 José Miguel Zafra Sánchez (La Victoria, 1974), futbolista i entrenador andalús 
 Juan Manuel de Zafra y Esteban (Huelva, 1869 - 1923), enginyer de camins, canals i ports i inventor espanyol